La palabra florín puede hacer referencia a:

Monedas históricas 
 Florín, moneda usada en Florencia desde el  hasta el 
 Florín austrohúngaro, divisa utilizada de 1754 a 1892.
 Florín aragonés, moneda de oro acuñada por la Corona de Aragón durante la Edad Media, imitando los florines de Florencia.
 Florín de las Indias Holandesas, moneda de la colonia neerlandesa en Indonesia.
 Florín británico, moneda acuñada de 1849 a 1970 por el Reino Unido, que equivalía a una décima parte de una libra esterlina, a 24 antiguos peniques, o a dos chelines.
 Florín australiano, usado de 1910 a 1966.
 Florín inglés, inédita moneda de oro antigua valorada en seis chelines, utilizada solo en 1344.
 Florín de los estados bélgas unidos, comúnmente conocido como el León de Plata de 1790.
 Florín neerlandés, usado en los Países Bajos desde el  hasta su sustitución por el euro en 2002.
 Florín neozelandés, acuñado de 1840 a 1967.
 Florín de África Oriental, utilizado en África Oriental Británica desde 1920 hasta 1921.
 Florín irlandés, subdivisión de la libra irlandesa.
 Florín surinamés, moneda de curso legal utilizada en Surinam hasta 2004.

Monedas modernas 
 Florín antillano neerlandés, usado en las Antillas Neerlandesas.
 Florín arubeño, la moneda de Aruba.
 Florín caribeño, divisa propuesta para Curazao y Sint Maarten.
 Forinto húngaro, también conocido en español como florín húngaro, la moneda de Hungría desde 1946.

Apellidos 
 Carl Rudolf Florin (1894-1965), botánico sueco.

Nombres de pila 
 Florián
 Florina
 Florin Răducioiu
 Florin Cernat
 Florin Lovin

Localidad 
 Florín, lugar designado por el censo estadounidense del estado de California.